Strafversetzt ist der Titel der folgenden Filme:
 Strafversetzt – Mord in Manhattan, US-amerikanischer Film
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Strafversetzt, 16. Folge der Filmreihe Der Staatsanwalt hat das Wort